Encoelia — рід грибів родини Sclerotiniaceae. Назва вперше опублікована 1871 року.

Класифікація 
До роду Encoelia відносять 62 видів:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1871. Mycologia fennica. Pars prima. Discomycetes. Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk. 19:1-264 - P.18, 217

Роди грибів